Yolanda de Bretaña (Dreux, finales de 1218 - Castillo de Bouteville, 10 de octubre de 1272) fue condesa de Penthièvre y Porhoet en el ducado de Bretaña. Yolanda había sido comprometida con Enrique III de Inglaterra en 1226 a la edad de siete años, pero terminó casándose con Hugo XI de Lusignan, medio-hermano de Enrique III. Por su matrimonio con Hugo, se convirtió en condesa de La Marche y de Angulema. Fue madre de siete hijos. Desde 1250 hasta 1256, actuó como regente de La Marche y de Angulema para su hijo, Hugo XII de Lusignan.

Vida 
Yolanda nació en Dreux, Francia a finales de 1218; única hija de Pedro I de Bretaña y de Alix de Thouars, duquesa hereditaria de Bretaña.Tenía dos hermanos: Juan I de Bretaña y Arturo de Bretaña (1220-1224). Por el segundo matrimonio de su padre con Nicole, tuvo un medio-hermano, Olivier de Braine (1231–1279). Su madre, Alix, murió el 21 de octubre de 1221, cuando Yolanda tenía menos de tres años. Sus abuelos paternos eran Roberto II de Dreux y Yolanda de Coucy, y sus abuelos maternos eran Guy de Thouars y Constanza de Bretaña.

Condesa suo iure 
En 1236, Yolanda recibió en su dote los títulos de suo iure condesa de Penthièvre, dama de la Fère-en-Tardenois, de Chailly, y de Longjumeau de parte de su hermano Juan I de Bretaña; su padre, Pedro I Mauclerc, actuó como su regente. Su hermano también le concedió el título de suo iure condesa de Porhoet.

En algún momento antes del 19 de octubre de 1226, cuando tenía siete años, Yolanda fue comprometida con el rey Enrique III de Inglaterra. El matrimonio nunca se materializó. Blanca de Castilla, regente de Francia, quiso impedir que Enrique III obtuviera tierras o influencia en Francia, y obligó al padre de Yolanda a romper el compromiso. El segundo compromiso de Yolanda ocurrió en marzo de 1227 con Juan Tristán de Francia, Conde de Anjou, hijo del rey Luis VIII de Francia y de Blanca de Castilla. El compromiso acabó cuando Juan Tristán murió a los trece años en 1232.

Yolanda fue comprometida por tercera vez, en 1231, con Teobaldo IV, conde de Champaña. Igual que como sucedió con Enrique III de Inglaterra y Juan Tristán de Francia, este compromiso tampoco resultó en matrimonio.

En enero de 1236, Yolanda finalmente contrajo matrimonio con Hugo XI de Lusignan. Él sucedió a su padre en 1249 como conde de La Marche y de Angulema. Su medio-hermano materno era Enrique III de Inglaterra, con quien Yolanda había estado comprometida en 1226.

Regencia 
El marido de Yolanda fue asesinado en la batalla de Fariskur en Egipto, el 6 de abril de 1250. Yolanda actuó como regente de La Marche y de Angulema para su hijo mayor, Hugo XII de Lusignan, desde 1250 hasta 1256.

Muerte 
Yolanda murió en el castillo de Bouteville, en Charente, el 10 de octubre de 1272 a los 53 o 54 años. Fue enterrada en la Abadía de Notre Dame en Villeneuve-lez-Nantes.

Tras su muerte, sus títulos nobiliarios en Bretaña regresaron a la Casa de Dreux cuando los condados de Penthievre y Porhoet fueron tomados por su hermano, Juan I de Bretaña.

Hijos 
Yolanda y Hugo XI tuvieron siete hijos:

 Hugo XII de Lusignan, conde de La Marche y conde de Angulema (murió después del 25 de agosto de 1270): contrajo matrimonio el 29 de enero de 1254 con Juana de Fougères, dama de Fougères, con quien tuvo seis hijos. Murió en las cruzadas. 
 Guido de Lusignan, (murió en 1288/89), señor de Cognac, de Archiac, y de Couhé; señor de la Fère-en-Tardenois.
 Geoffroy de Lusignan (murió en 1264)
 Alice de Lusignan (murió en mayo de 1290): contrajo matrimonio en 1253 con Gilbert de Clare, 6.º conde de Gloucester, con quien tuvo dos hijas.
 María de Lusignan (1242- después del 11 de julio de 1266): contrajo matrimonio con Roberto de Ferrers, 6.º conde de Derby. No tuvo hijos.
 Isabel de Lusignan, dama de Belleville (1248–1304): contrajo matrimonio con Mauricio de Belleville.
 Yolanda de Lusignan (murió el 10 de noviembre de 1305): contrajo matrimonio con Pedro I, señor de Préaux.

Ancestros

Enlaces externos

Referencias

Fuentes 

 
 
 
 
 

Condesas de Francia del siglo XIII